KCOS steht für:
 Flughafen Colorado Springs (ICAO-Code), Zivilflughafen von Colorado Springs
 Peterson Air Force Base (ICAO-Code), Militärflughafen bei Colorado Springs

Abkürzung